Аламида, Аламеда ():

 Аламида — город в Калифорнии, США.
 Аламида — бывший город в Айдахо, США.
 Аламида — город в Саскачеване, Канада.
 Аламида — округ штата Калифорния, США.
 Аламида — невключённая территория в округе Керн штата Калифорния, США.
 Торрес-де-ла-Аламеда — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Мадрид в составе автономного сообщества Мадрид.

Станции метро